Цяньлу́н () або Абка́й вехіє́хе (маньчж.: Abkai wehiyehe)  — девіз правління в 1735—1796 роках імператора Хунлі династії Цін. Значення — «Непорушне зростання».

Таблиця років

Джерела та література 

 Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века. — Москва: Восточная литература, 2005.

Китайські девізи правління
Династія Цін